La Captive est un poème de Victor Hugo extrait des Orientales.
 La Captive est une mélodie composée entre 1832 et 1834 par Hector Berlioz d'après le poème de Victor Hugo.
 La Captive est un film sorti en 2000 réalisé par Chantal Akerman.

Voir aussi